Vailly kan syfta på:

Vailly, Aube, fransk kommun i departementet Aube 
Vailly, Haute-Savoie, fransk kommun i departementet Haute-Savoie 
Vailly-sur-Aisne, fransk kommun i departementet Aisne 
Vailly-sur-Sauldre, fransk kommun i departementet Cherher